Heinz Valk – artista, disegnatore, politico e attivista estone
 Mats Valk – speedcuber olandese
 Ria Valk – cantante olandese